|
|-
|align="right"|

|}

Het WTA-tennistoernooi van Portorož (officieel Banka Koper Slovenia Open) van 2007 vond plaats van 17 tot en met 23 september 2007 in de Sloveense kustplaats Portorož. Het was de derde editie van het toernooi. Er werd gespeeld op een hardcourt-ondergrond.

Enkelspel 
Titelhoudster Tamira Paszek was haar titel niet komen verdedigen.

Het eerste reekshoofd, Tatiana Golovin uit Frankrijk, won het toernooi. Zij versloeg in de finale de als vierde geplaatste, thuisspelende Katarina Srebotnik in drie sets. Golovin wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Portorož op haar naam te schrijven. Het was haar tweede WTA-titel, beide in 2007.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
Het eerste reekshoofd, Émilie Loit en Meilen Tu, bereikte de halve finale. Daarin werden zij uitgeschakeld door de latere winnaressen.

De als derde geplaatste Tsjechische titelverdedigsters Lucie Hradecká / Renata Voráčová wonnen het toernooi. Zij versloegen in de finale het ongeplaatste koppel Andreja Klepač en Jelena Lichovtseva in de match-tiebreak. Het was hun derde gezamenlijke titel. Voráčová had daarnaast al een eerdere dubbelspeltitel met een andere partner; Hradecká geen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Portoroz 2007
Portoroz